Kanice est un toponyme qui peut désigner :

Kanice, village de la voïvodie de Basse-Silésie,
 Kanice, village de la voïvodie de Łódź.

Kanice, une commune du district de Brno-Campagne, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Kanice, une commune du district de Domažlice, dans la région de Plzeň.

Homonymie de localités en  Tchéquie